Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder 
Botulfprocessen - den eneste kendte kætterrettergang i middelalderens Sverige, som endte med henrettelse af den anklagede

Født

Dødsfald 
29. maj - Jakob 2. af Mallorca, konge af Mallorca (født 1243).

Eksterne henvisninger 

 
11
Artikler om enkelte år